Sopart ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Joachim Sopart (* 1950), deutscher Politiker (CDU), MdB
 Kurt Sopart (1924–1990), deutscher Fußballspieler